Miejscowości w USA:
 Red Lake Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake
Gminy w USA:
 Red Lake Falls (ang. Red Lake Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake